Paweł Roman Sanguszko (ur. 30 lipca 1834 – zm. 15 lipca 1876 w Nicei) – ziemianin polski, członek austriackiej Izby Panów.

Był synem Władysława Hieronima i Izabeli Marii Lubomirskiej, bratem Eustachego i Romana. Ukończył studia prawnicze, następnie pozostawał w służbie dyplomatycznej Austrii w Paryżu. W październiku 1862 ożenił się  i osiadł w dobrach rodzinnych w Gumniskach. Po śmierci ojca (1870) odziedziczył dobra w ziemi tarnowskiej, zasiadł również w Izbie Panów (izbie Rady Państwa w Wiedniu); ze względu na zły stan zdrowia (postępującą gruźlicę) nie brał jednak udziału w obradach. Należał do Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego w Krakowie, był również honorowym kawalerem maltańskim. Ostatnie lata życia spędził na kuracji w południowej Europie.

Dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Maria z Borchów (1835-1868) w czasie powstania styczniowego opiekowała się rannymi powstańcami. Mieli razem córkę:

 Maria Teresa (1864-1954) wyszła za mąż w 1883 za swojego kuzyna Leona Pawła Sapiehę (1854-1893) syna Jadwigi z Sanguszków i Adama Stanisława Sapiehy. Jej czwórka dzieci umarła bezpotomnie.

Po śmierci pierwszej żony poślubił węgierska hrabiankę Georgina Apponyi de Nagy Oppony (ur. 1842). Małżeństwo to pozostało bezdzietne.

Literatura 
 Zbigniew Fras, Paweł Roman Sanguszko, w: Polski Słownik Biograficzny, tom XXXIV, 1993

Przodkowie 
Na podstawie: ;  Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Almanach błękitny: genealogia żyjących rodów polskich, Warszawa-Lwów 1908, s.  s. 57–58, 123-124;.Z. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997, s. 66, 152, 153, 370–373.;

Przypisy 

Polscy posłowie do Rady Państwa w Wiedniu
Członkowie Izby Panów Rady Państwa w Wiedniu
Posłowie Sejmu Krajowego Galicji II kadencji
Austriaccy dyplomaci
Polscy ziemianie
Polscy kawalerowie maltańscy
Paweł Roman
Urodzeni w 1834
Zmarli w 1876